St. Mary’s Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Mary’s Roman Catholic Church (Lorain County, Ohio), ID-Nr. 79002732
 St. Mary’s Roman Catholic Church (Scioto County, Ohio), ID-Nr. 79001940
 St. Mary’s Roman Catholic Church (Linn County, Oregon), ID-Nr. 75001587
 St. Mary’s Roman Catholic Church (Marion County, Oregon), ID-Nr. 76001583
 St. Mary’s Roman Catholic Church (Pennsylvania), ID-Nr. 93001471
 St. Mary’s Roman Catholic Church (South Carolina), ID-Nr. 76001697
 St. Mary’s Roman Catholic Church (Wisconsin), ID-Nr. 77000042

Siehe auch:
 St. Mary’s Roman Catholic Church Complex